Заволжский район:

 существующие
 Заволжский район Ивановской области
 Заволжский район Твери
 Заволжский район Ульяновска
 Заволжский район Ярославля

 упразднённые
 Заволжский район (Костромская губерния)

См. также 
 Заволжье
 Заволжск